Bromma socken kan avse
Bromma socken, Uppland
Bromma socken, Skåne